El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (en ocasiones designado por el acrónimo Magrama) fue un departamento ministerial con competencias en materia de lucha contra el cambio climático, protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y del mar, agua, desarrollo rural, recursos agrícolas ganaderos y pesqueros, y alimentación. Existió con esta denominación desde 2011 hasta 2016, en el primer Gobierno de Rajoy ( legislatura), que ha pasado a la denominación Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).

Funciones 

Corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el ámbito de las competencias del Estado:
 la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente y montes, meteorología y climatología;
 la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política agraria, pesquera y alimentaria;
 la gestión directa del dominio público hidráulico, del dominio público marítimo-terrestre;
 la representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación;
 la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y de las restantes administraciones públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados.

La atribución de las anteriores competencias al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se produce sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de la Agencia Estatal de Meteorología en relación con las potestades administrativas correspondientes a la citada Agencia.

Estructura orgánica básica 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:
 La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
 La Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
 La Secretaría General de Agricultura y Alimentación, con rango de Subsecretaría.
 La Secretaría General de Pesca, con rango de Subsecretaría.

Como órgano de apoyo y asistencia inmediata, depende directamente del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un Gabinete.

El organismo autónomo Parques Nacionales está adscrito al ministro, que lo preside.

Historia 

Corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el ejercicio de las competencias que, hasta 2011, le estaban atribuidas al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de la IX Legislatura.

En el solar donde se encuentra el edificio estaban los cimientos de una Escuela de Artes y Oficios desde 1886 que no llegaría a edificarse. En 1893 se encarga al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco la construcción de una sede para el Ministerio de Fomento, que era un ramo del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. El edificio fue finalizado en 1897. Por ello, el edificio también es conocido como Palacio de Fomento. En 1931 se constituye el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, que pasa a ocupar el edificio.

Referencias

Enlaces externos 
 
 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

Agricultura
Ministerios de Medio Ambiente de España
Pesca en España
Espanzza